Държавно първенство по хокей на лед

„А“ група

Мачове

Класиране

БаХЛ

Мачове

I кръг 
 27/9/2008 „Айсберг“ – „Арис“ 3-3
 27/9/2008 „Торпедо“ – „Ираклис“ 0-4
 28/9/2008 „Динамо“ – „Арис“ 5-5
 28/9/2008 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Ираклис“ 3-3 (1-1,1-1,1-1)
 18/10/2008 „Динамо“ – „Торпедо“ 3-4 (0-0,0-1,3-3)
 25/10/2008 „Торпедо“ – „Зимния-Ледени дяволи“ 1-8
 1/11/2008 „Динамо“ – „Етро-Калоян“ 5-4
 8/11/2008 „Айсберг“ – „Динамо“ 3-0
 15/11/2008 „Етро-Калоян“ – „Ираклис“ 2-2 (0-1,2-0,0-1)
 15/11/2008 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Арис“ 11-8
 16/11/2008 „Етро-Калоян“ – „Арис“ 9-4 (2-3,3-0,4-1)
 22/11/2008 „Етро-Калоян“ – „Зимния-Ледени дяволи“ 5-1 (3-1,2-0,0-0)
 29/11/2008 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Динамо“ 1-2
 29/11/2008 „Торпедо“ – „Айсберг“ 1-8
 7/12/2008 „Торпедо“ – „Арис“ 5-5
 7/12/2008 „Динамо“ – „Ираклис“ 2-6
 17/1/2009 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Айсберг“ 4-1 (4-1,0-0,0-0)
 25/1/2009 „Етро-Калоян“ – „Торпедо“ 5-0 сл.*
 „Айсберг“ – „Етро-Калоян“
 „Айсберг“ – „Ираклис“
 „Ираклис“ – „Арис“

II кръг 
 1/11/2008 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Торпедо“ 13-3 (4-1,4-1,5-1)
 6/12/2008 „Торпедо“ – „Ираклис“ 0-7
 17/12/2009 „Динамо“ – „Арис“ 4-7
 17/1/2009 „Торпедо“ – „Арис“ 0-15
 18/1/2009 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Арис“ 3-9 (0-4,3-1,0-4)
 24/1/2009 „Айсберг“ – „Торпедо“ 11-1
 24/1/2009 „Етро-Калоян“ – „Динамо“ 4-7
 31/1/2009 „Динамо“ – „Айсберг“ 6-0
 „Етро-Калоян“ – „Айсберг“
 „Динамо“ – „Ираклис“
 „Торпедо“ – „Етро-Калоян“
 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Ираклис“
 „Айсберг“ – „Арис“
 „Айсберг“ – „Ираклис“
 „Зимния-Ледени дяволи“ – „Етро-Калоян“
 „Арис“ – „Ираклис“
 „Айсберг“ – „Зимния-Ледени дяволи“
 „Торпедо“ – „Динамо“
 „Етро-Калоян“ – „Арис“
 „Етро-Калоян“ – „Ираклис“
 „Динамо“ – „Зимния-Ледени дяволи“

Класиране 

Хокей на лед в България